Gottfried von Raabs ist der Name folgender Personen:
 Gottfried II. von Raabs († um 1137), Burggraf von Nürnberg
 Gottfried III. von Raabs († um 1160), Burggraf von Nürnberg